Le terme tour d'Avalon est utilisé pour désigner :
 La tour d'Avalon à Saint-Maximin, en Isère, érigée par les chartreux en 1895 pour honorer saint Hugues d'Avalon, aujourd'hui monument historique inscrit
 La tour d'Avalon à Jarrie, en Isère, aujourd'hui « Clos Jouvin » où se trouve la mairie